Belgian Mechanical Fabrication, een Belgische producent van legervoertuigen
 Brabantse Milieufederatie, een Brabantse organisatie
 Bundesministerium der Finanzen, het Duitse ministerie van Financiën
 de internationale luchthavencode voor de Luchthaven Bakouma
 BMF (platenlabel), een platenlabel opgericht door Brian McFadden